Alna steht für:

 Alna, eine Markenbezeichnung von Boehringer Ingelheim für den Arzneistoff Tamsulosin
 Alna (Maine), eine Stadt in Maine, USA
 Alna (Fluss), ein Fluss in Oslo
 Alna (Oslo), ein Stadtteil der norwegischen Hauptstadt Oslo
 Alna (Unternehmen), ein litauisches Unternehmen der Informationstechnik
 ein historisches Maß, siehe Aune

ALNA steht als Abkürzung für:
 ALNA, Allgemeiner Lokomotiv-Normungs-Ausschuss
 ALNA (Abkürzung für Advanced Low Noise Aircraft), Flüsterflieger des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)

im NRHP gelistete Objekte:
 Alna Meetinghouse, in Alna Center, Maine, ID-Nr. 70000079
 Alna School, in Alna, Maine, ID-Nr. 75000101

ALNA